Bladau ist der deutsche Name von zwei ost- bzw- westpreußischen Orten, die jetzt in Polen bzw. in Russland liegen:
 Bladau, Kreis Tuchel/Westpreußen, jetzt: Bladowo (Tuchola), Dorf im Powiat Tucholski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Bladau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, jetzt: Wladimirowka (Kaliningrad) (bis 2008: Wladimirowo), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland